Het Campeonato Baiano Segunda Divisão is het tweede niveau van het staatskampioenschap voetbal van de Braziliaanse staat Bahia en wordt georganiseerd door de FBF. De competitie werd voor het eerst gespeeld in 1922. Na twee seizoenen werd de competitie weer afgevoerd. Geregeld werd de competitie voor enkele seizoenen weer ingevoerd. Sinds 1981 wordt de competitie jaarlijks gespeeld, met uitzondering van seizoen 2005. In 2000 en 2012 werd er ook een Terceira Divisão gespeeld, maar deze competitie werd inmiddels afgevoerd.

Overzicht kampioenen

Eeuwige ranglijst 

Vetgedrukt de clubs die in 2022 in de tweede klasse spelen. Enkel seizoenen vanaf 1987 worden weergegeven, omdat van voorgaande seizoenen vaak niet alle clubs bekend zijn.

Externe links
 FBF Officiële website
 Campeonato Baiana

Campeonato Baiano